Wahballahi ist:

 Wahballahi (Bildhauer), nabatäischer Bildhauer und Architekt aus Iram
 Wahballahi (Steinmetz), nabatäischer Steinmetz aus Hegra
 Wahballahi (Stuckateur), nabatäischer Stuckateur aus Petra